I Told You So är ett album släppt av Chino XL 2001.

Låtförteckning 
 Rude Awakening Feat. Aziz
 What you got
 History
 Nunca
 That would be me
 Last Laugh Feat. B-Real
 Let 'em live Feat. Kool G. Rap
 Water
 Baby momma
 Sorry Feat. Shaunta
 Chino XL
 Chinophone, part one
 You don't want it 
 Beef
 Chinophone, Part two
 I told you so
 Don't say a word
 Chino fans
 It's my world
 Ass-in-an-instant Feat. MaryAnne
 Chinardo di Caprio
 Be here

Musikalbum 2001
Album av Chino XL